Diese Liste enthält die Mitglieder der Ständigen Bürgerrepräsentation im Jahr 1818.

Vorbemerkung 
Mit der Konstitutionsergänzungsakte, der Verfassung der Freien Stadt Frankfurt von 1816, wurde der bisherige 51-Ausschuss in die Ständige Bürgerrepräsentation umgewandelt. Sie bestand (bis 1821) aus 51 Mitgliedern, die grundsätzlich auf Lebenszeit gewählt wurden. Ausscheidende Mitglieder wurden in Ergänzungswahlen ersetzt. 20 Mitglieder der Ständigen Bürgerrepräsentation wurden jeweils in den Gesetzgebenden Körper gewählt und sind entsprechend gekennzeichnet. Die Mitglieder mussten einmalig bei Eintritt einen Abgeordneteneid leisten. Das Datum des Eides ist angegeben. Die Liste ist nach Seniorität sortiert.

Liste 
An der Spitze der Ständigen Bürgerrepräsentation stand ein Senior (Vorsitzender). Dies war Johann Georg von Meyer (Eid: 8. Juni 1800)

Quellen 
 Staats- und Adresshandbuch der Freien Stadt Frankfurt 1818, S. 10 f., Digitalisat
 Jochen Lengemann: MdL Hessen. 1808–1996. Biographischer Index (= Politische und parlamentarische Geschichte des Landes Hessen. Bd. 14 = Veröffentlichungen der Historischen Kommission für Hessen. Bd. 48, 7). Elwert, Marburg 1996, ISBN 3-7708-1071-6.

1818